Questa è la seconda edizione di questo torneo.

Victor Vlad Cornea e Petr Nouza sono i detentori del titolo ma hanno scelto di prendere parte al torneo con diversi partners. Victor Vlad Cornea giocherà con Sergio Martos Gornés e Petr Nouza con Vitaliy Sachko.

In finale Sander Arends e David Pel hanno sconfitto Patrik Niklas-Salminen e Bart Stevens con il punteggio di 6-3, 7-6(7-3).

Teste di serie 

  Sander Arends /  David Pel (campioni)
  Jonathan Eysseric /  Denys Molchanov (quarti di finale)

  Victor Vlad Cornea  /  Sergio Martos Gornés (semifinale) 
  Patrik Niklas-Salminen /  Bart Stevens (finale)

Wildcard 

  João Domingues /  Pedro Sousa (primo turno)

  Fábio Coelho /  Jaime Faria (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oeiras indoor II 2023